BOP o bop se puede referir a:

 Boletín Oficial de la Provincia
 Bop o bebop
 Brigada Orgánica Polivalente del Ejército de Tierra de España
 Bureau of Prisons o Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos